Dadeville – città della Contea di Tallapoosa, Alabama
Dadeville – villaggio della Contea di Dade, Missouri